

Ludzie 
 Maddox – pseudonim artystyczny amerykańskiego satyryka George’a Ouzouniana
 John Maddox – walijski naukowiec
 Lester Maddox – amerykański polityk
 Richard Leach Maddox – angielski fotograf 
 Rose Maddox – amerykańska piosenkarka country
 Tom Maddox – amerykański pisarz science-fiction

Inne 
 Maddox – okręty US Navy
 Maddox – imię angielskie walijskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Madox